Cup of China 2014 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2014/2015. Прошёл с 7 по 9 ноября 2014 года на льду Спортивного центра «Восток» (Шанхай). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины 
На разминке перед произвольной программой произошло столкновение действующего олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и китайского фигуриста Янь Ханя. Оба фигуриста двигались на высокой скорости и после столкновения не смогли самостоятельно покинуть лёд. Врачебное освидетельствование не выявило у них признаков сотрясения мозга. Фигуристы выступили со своими произвольными прокатами, во время которых Ханю допустил пять падений, а Янь совершил ряд серьёзных ошибок.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира от Елены Вайцеховской на сайте sport-express.ru

2014 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Ноябрь 2014 года
Спорт в Китае в 2014 году